Сингес (Сиггес или Тиберий Юлий Сингес; умер в 275/276) — царь Боспора в 258—275/276 годах.

Биография 
Сингес, сын боспорского царя Рескупорида V (IV), происходил из династии Тибериев Юлиев. О нём крайне мало сведений. Основным упоминанием является монета с легендой «BACI(ΛEΩC) CYΓΓHC».

Возможно, в 248 году Сингес находился в Риме как заложник, или сбежал от отца. По некоторым сведениям, служил в Колонии Ульпии Траяна (современное город Ксантен), где построил крепость, названную Сингеторн.

Сингес в 258 году вернулся в Боспор и стал соправителем Рескупорида V, или сверг последнего, который ещё ранее (в 256 году) заключил союз с боранами и герулами против Римской империи. По другим сведениям, был сторонником союза с германцами (никогда не служил Риму), активно помогал флотом в нападениях на побережье Римской империи.

В 261 году по неизвестным обстоятельствам Сингес был вынужден уступить престол Рескупориду V, который вернулся к власти. Впрочем, после поражения боспорцев 267 года в войне с герулами Сингез вернул власть. Властвовал до 275 или 276 года, когда его соправителем или наследником стал брат Тейран I.

Литература 
 Лавров В. Готы и Боспор в III в. н. э. // Античный полис. Проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества, СПб., 1995, с. 112—122
 Peter Truhart. Regents of Nations, K. G. Saur, Munich, 1984—1988 (ISBN 978-3-598-10491-6), " Crimea/Krim ", p. 2635.
 Bernard Karl von Koehne. Description du musée de feu le prince Basile Kotschoubey, vol. II, Saint-Pétersbourg, 1857, p. 353—354.

Ссылки 
 Tiberius Julius Synges

Умершие в 270-е годы
Боспорские цари
Правители Европы III века